А112:

 А112 — федеральная автотрасса «Чепелево — Вельяминово».
 А112 — прежний номер региональной автотрассы 28К-0576 «Тверь — Ржев».